Plaatsen met de naam Timna:
Timna (Edom), een plaats uit de oudheid, bekend om zijn kopermijnen
Timna (Tel Batash), in de oudheid achtereenvolgens een Kanaänitisch, Filistijns en Israëlisch stadje

Personen met de naam Timna
Timna (Hebreeuwse Bijbel), de naam van een persoon uit de Bijbel
Timna Brauer, een Oostenrijks zangeres

Overig
Intel Timna, de naam van een geplande (maar nooit uitgebrachte) microprocessor